Guerra dei cimarroni (1728-1740) o Prima guerra dei cimarroni
Guerra dei cimarroni (1795-1796) o Seconda guerra dei cimarroni